Non sequitur (с лат. — «не вяжется») —  нерелевантный довод, термин для обозначения логической ошибки, где предоставленный довод не связан с заключением. Является одним из самых распространенных приемов в демагогии и софизме, так как позволяет использовать близкие по значению, но не следующие друг из друга тезисы в споре и полемике. Оба тезиса на деле могут быть истинными, но первый тезис никак не доказывает утверждение второго тезиса. Ошибку часто можно встретить в повседневном разговоре, отчего она ещё более опасна, потому что сложно распознается обывателем без критического взгляда. Однако, в математической логике (формальном языке), данную ошибку выявить невозможно, т. к. структурой силлогизма является импликация.

Примеры в обыденной речи 
Схематично ошибку non sequitur можно представить так:

 Если A истинно, то B истинно.
 B это истинно.
 Следовательно, A истинно

Из-за своей популярности, абсурдные варианты этой ошибки превращаются в шутки:

 Все люди смертны, Сократ является человеком, следовательно, Сократу нравятся девушки.
 Мир был создан за шесть дней. Откуда я это знаю? Смотри! Лось и персики!

Но менее очевидные ошибки non sequitur часто бывает трудно отследить. В пример можно взять отрывок из "Психологии критического мышления" Дианы Хелперн:... мне вспоминается заявление, сделанное одним из преподавателей на заседании комиссии по составлению учебных планов, где обсуждался вопрос о том, следует ли требовать, чтобы все студенты изучали какой-либо иностранный язык. Преподаватель выдвинул следующие доводы в поддержку этого предложения: «Мы должны требовать, чтобы все студенты изучали какой-либо иностранный язык, потому что очень важно дать студентам качественное образование». Присмотритесь повнимательнее к заключению и посылке. Связана ли она с заключением? Все члены комиссии по составлению учебных планов считали, что каждый студент должен получить качественное образование, но ведь обсуждался вопрос о том, нужно ли требовать от всех студентов изучения иностранного языка. Не было приведено никаких причин, по которым изучение иностранного языка является необходимой частью качественного образования. Заключение не следовало из приведенного довода.У Алана Тьюринга, английского математика, был другой пример:«Если бы каждый человек руководствовался в своей жизни набором неких установленных правил, он был бы не лучше машины. Но поскольку таких правил не существует, люди не могут быть машинами.»Несмотря на то, что утверждение кажется нам правдоподобным, оно всё же является аргументом non sequitur. В утверждении высказывается возможность человека быть лучше машины, а не быть самой машиной, как гласит следствие.

Примеры в логике 
Все люди смертны, Сократ является человеком, следовательно, Сократу нравятся девушки.Обозначим за А - Сократ человек и все люди смертны.

Обозначим за В - Сократу нравятся девушки. 

Следуя таблице истинности для импликации данное высказывание является истинным, хотя на самом деле оно противоречит здравому смыслу. 

Вот еще один пример: Мы должны требовать, чтобы все студенты изучали какой-либо иностранный язык, потому что очень важно дать студентам качественное образование. Обозначим за А - требование к студентам насчет изучения иностранных языков.

Обозначим за В - предоставление студентам качественного образования. 

Исходя из логики, данное высказывание также является истинным. Но, в данном случае оно кажется менее абсурдным.

См. также 
 Ad nauseam
 Reductio ad Hitlerum
 Ad hominem

Примечания 

Риторика
Логические ошибки
Мышление
Манипуляция доказательством
Критическое мышление